Ahmed Haroun peut désigner :
 Ahmed Haroun, un bédéiste algérien ;
 Ahmed Haroun, un Soudanais poursuivi pour crimes de guerre.